Sven puede referirse a:
 Sven Hassel, seudónimo del escritor danés Boerge Villy Redsted Pedersen.
 Sven Aagesen, importante historiador de Dinamarca.
 Sven Pahajoki, periodista de Finlandia.
 Sven Vollfied, personaje del manga y anime Black Cat.
 SVEN, grupo de arquitectos ficticio de la serie How I Met Your Mother.
 Sven, Héroe del Juego Dota 2.
 Sven (edificio), edificio en construcción en Nueva York.

is:Sveinn